Achille Majocchi – politico e militare italiano
Andrea Majocchi – chirurgo e scrittore italiano, figlio di Giuseppe
Antonio Majocchi – architetto, pittore e scultore italiano
Clementina Laura Majocchi – poetessa, giornalista e scrittrice italiana
Giovanni Alessandro Majocchi – fisico italiano
Maria Majocchi – scrittrice e giornalista italiana
Rodolfo Majocchi – presbitero e storico italiano
Sandra Majocchi – cestista italiana